Блаф Сити има више значења:
 Блаф Сити (Арканзас)
 Блаф Сити (Канзас)
 Блаф Сити (Тенеси)